La donna del mistero (Mystery Woman) – film del 1935 diretto da Eugene Forde
 La libreria del mistero (Mystery Woman) – serie televisiva statunitense
 Un caso senza soluzione (Mystery Woman) – film per la televisione del 2003 diretto da Walter Klenhard